Władysław Kozłowski (1832–1899) – filozof i psycholog, pozytywista
 Władysław Kozłowski (1857–1935) – filozof
 Władysław Kozłowski (1859–1925) – architekt
 Władysław Kozłowski (1903–1992) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, pisarz dla dzieci i tłumacz
 Władysław Kozłowski (1907–1942) – porucznik pilot Wojska Polskiego, inżynier, konstruktor lotniczy
 Władysław Kozłowski (1924–1980) – aktor